Internationaux de Strasbourg 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2020 z cyklu Internationaux de Strasbourg rozgrywany w dniach 20–26 września 2020 roku w Strasburgu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 225 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 we Francji
2020 w tenisie ziemnym
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19